Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van  was de 9e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 12 tot en met 31 januari 1979 in Uruguay werd gespeeld. Er werd gespeeld in Montevideo en Paysandú. Uruguay werd voor de zesde keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1979. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië en Uruguay. Paraguay mocht deelnemen aan de intercontinentale kwalificatiepoule en kwalificeerde zich daardoor ook.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Wedstrijd om vijfde plek
Er werd een wedstrijd gespeeld om de vijfde plek om te bepalen welk land als vijfde mag deelnemen aan de Pan-Amerikaanse Spelen van 1979.

Finaleronde

Intercontinentale kwalificatiepoule

De nummer 3 van het toernooi mocht deelnemen aan de intercontinentale kwalificatiepoule met Australië en Israël. Dit toernooi werd gespeeld in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay.
 

Voetbal in 1979
Voetbal in Paraguay
Voetbal in Uruguay
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Paraguay
Sportevenement in Uruguay